Ozorków – miasto i gmina nad rzeką Bzurą, w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim
 Ozorków – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim
 Ozorków – stacja kolejowa w Ozorkowie, w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Ozorków Centralny
 Ozorków Miasto
 Ozorków Wąskotorowy